Paperino - Il papero che cadde sulla terra è una storia Disney di 12 tavole, scritta e disegnata da Don Rosa nel 1991.

È stata pubblicata per la prima volta in Germania sul numero 22 di Micky Maus del 23 maggio 1991. In Italia venne pubblicata per la prima volta sul numero 112 della rivista Zio Paperone del gennaio 1999.

Personaggi
Paperino
Zio Paperone
 Professor Molecola

Trama 
Deciso a recuperare un satellite vagante, Paperone parte per lo spazio insieme a Paperino e al Professor Molecola a bordo di un biplano equipaggiato con propulsori inventati dallo stesso professore. Paperino tenta di recuperare il satellite con un retino da pesca e quando logicamente non riesce nella cosa, Paperone decide di fare ritorno a casa e spegne i propulsori dell'aereo, il quale comincia a precipitare verso la Terra. Paperino, senza che gli altri se ne accorgano, finisce fuori dal velivolo e precipita anch'esso verso il pianeta.

Paperone e Molecola faranno ritorno con pochi danni a Paperopoli, mentre Paperono precipitando si schianterà dapprima contro un aereo, poi finirà in mare dove sarà pescato da un'imbarcazione che lo trasporta a San Francisco dove, trovato da un barbone che gli ruberà i vestiti, verrà arrestato per vagabondaggio. Paperino ottiene il permesso di chiamare Paperone per chiedergli se può pagare lui la cauzione ma il papero, convinto da Molecola che Paperino sia stato catapultato nel futuro, si arrabbia e gli sbatte il telefono in faccia perché ritiene che il nipote stia cercando di ottenere un aumento di stipendio.

Produzione
Inizialmente Don Rosa aveva pensato ad Archimede Pitagorico come l'inventore del sub-orbitante a bassa velocità, ma in seguito pensò che l'aereo non fosse abbastanza tecnologico per essere una sua invenzione ed inoltre il suo editore voleva che fosse opera di uno scienziato svitato. Don Rosa decise quindi di sostituirlo con il Professor Molecola, creato da Carl Barks per la sua storia Paperino e la bomba atomica.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Storie a fumetti di Zio Paperone
Don Rosa